"Carrefour" pode significar:
 Carrefour, rede de hipermercados
 Carrefour (Haiti), comuna haitiana do Oeste

Desambiguações de topônimos